Il doppio  dell'Open de Moselle 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Arnaud Clément e Michaël Llodra erano i detentori del titolo ma hanno perso in finale 6-2, 4-6, [5-10], contro Colin Fleming e Ken Skupski.

Teste di serie

  Arnaud Clément /  Michaël Llodra (finale)
  Ross Hutchins /  Jordan Kerr (quarti)

  Christopher Kas /  Rogier Wassen (quarti)
  Eric Butorac /  Scott Lipsky (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
Tabellone principale

Open de Moselle 2009
ATP World Tour 2009